Rangierbahnhof Nord steht für:

 Rangierbahnhof Nord in Augsburg, siehe Augsburg Hauptbahnhof #Güterverkehr
 München Nord Rangierbahnhof